Bucin se poate referi la:
 Pasul Bucin, trecătoare din Munții Gurghiu
Localități din România:
Bucin, sat din comuna Praid, județul Harghita
Bucin, sat din comuna Joseni, județul Harghita